Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui publie régulièrement un Rapport sur le développement humain à l'échelle mondiale.

Les pays sont classés en quatre groupes selon leur IDH : « très élevé », « élevé », « moyen » et « faible ». Généralement, on considère un pays dont l'IDH est élevé ou très élevé comme développé, un pays dont l'IDH est moyen en développement et un pays avec un IDH faible en voie de développement.

La plupart des données utilisées pour calculer l'IDH proviennent d'agences des Nations unies ou d'organisations internationales telles que l'UNESCO, le DEAS, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE. À défaut, lorsqu'un des indicateurs est manquant, des modèles d'extrapolation entre pays sont utilisés.

Le PNUD actualisant ses méthodes à chaque rapport (les données de base pouvant être modifiées), les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables d'un rapport à l'autre. Cependant, le PNUD recalcule les valeurs d'IDH précédentes dans chaque rapport ; les données du rapport 2022 permet donc de comparer les IDH depuis 1990 entre pays et années.

Dans le Rapport sur le développement humain de 2010, l'indice de développement humain ajusté selon les inégalités (IDHI) a été introduit. Bien que l'IDH reste utile, il mentionne que « l'IDHI est le niveau réel de développement humain (tenant compte des inégalités) » et que « l'IDH peut être vu comme un indice de développement humain « potentiel » (c'est-à-dire le niveau maximum d'IDH qui pourrait être atteint en l'absence d'inégalités) ».

Classement 2021 

  = augmentation.
  /  = stagnation.
  = diminution.

Bien que les valeurs d'IDH soient calculées plus précisément, le PNUD les arrondit volontairement à 3 décimales étant donné que les différences d'IDH ne sont pas statistiquement significatives à la quatrième décimale.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des pays par IDH ajusté selon les inégalités
 Liste des pays par PIB par habitant
 Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
 Indice de développement humain
 Variations de l'IDH depuis 1990
 Liste des provinces et territoires canadiens par indice de développement humain

Liens externes 
 
 
 

Indicateur de développement
Liste de pays
Attractivité